

Toponymes 

 Authie, commune française du Calvados ;
 Authie, commune française de la Somme traversée par le fleuve Authie.

Hydronymes 

 l'Authie, fleuve côtier français entre les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie.

 Baie d'Authie dont une partie du territoire a été acquise, entre 1986 et 2003, par le Conservatoire du littoral, abrite un milieu naturel diversifié.

Toponymes composés 
 Authieule est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Dompierre-sur-Authie est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Frohen-sur-Authie est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

 Raye-sur-Authie est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.
 Saint-Léger-lès-Authie est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Vauchelles-lès-Authie est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

 Villers-sur-Authie est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Vitz-sur-Authie est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France